Giachetti ist der Familienname folgender Personen:

 Fosco Giachetti (1900–1974), italienischer Schauspieler
 Gianna Giachetti (* 1938), italienische Schauspielerin
 Jacopo Giachetti (* 1983), italienischer Basketballspieler
 Jean-Marc Giachetti (* 1952), französischer Fußballspieler
 Richie Giachetti (1940–2016), US-amerikanischer Boxtrainer
 Roberto Giachetti (* 1961), italienischer Politiker